Данст
 Данст, Бруно — немецкий актёр.
 Данст, Верена — австрийский политик.
 Данст, Дэниэл — австрийский футболист.
Данст, Кирстен (род. 1982) — американская актриса.

См. также 
Данст (группа)